Michael Epp ist der Name folgender Personen:

* Michael Epp (Kameramann) (1939–1999), österreichischer Kameramann
 Michael Epp (Schauspieler) (* 1983), deutscher Schauspieler